Призма може да се отнася за следното:

 Призма – геометрична фигура
 Призма – основен тип оптически прибор